Новосёлка:

Топоним

Россия 
 Новосёлка — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Новосёлка — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Новосёлка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Новосёлка — село в Александровском районе Владимирской области, Андреевское сельское поселение.
 Новосёлка — деревня в Александровском районе Владимирской области, Следневское сельское поселение.
 Новосёлка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Новосёлка — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Новосёлка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области, входит в состав Есиплевского сельского поселения.
 Новосёлка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области, входит в состав Раздольевского сельского поселения.
 Новосёлка — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Новосёлка — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Новосёлка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Новосёлка — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Новосёлка — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Новосёлка — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Новосёлка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Новосёлка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Новосёлка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Новосёлка — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Новоселка — село в Борисоглебском районе Ярославской области, входит в состав Инальцинского сельского поселения.
 Новосёлка — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Новосёлка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Новоселка — село в Ростовском районе Ярославской области, входит в состав сельского поселения Петровское, бывший Фатьяновский сельский округ.
 Новосёлка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Новосёлка — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Новосёлка — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Новосёлка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Новосёлка — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Новосёлка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Новосёлка — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Новосёлка — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Новосёлка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Новосёлка — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Новосёлка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Новосёлка — посёлок в Вознесенском районе Николаевской области.
 Новосёлка — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Новосёлка — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Новосёлка — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Новосёлка — село в Скадовском районе Херсонской области.
 Новосёлка — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Новосёлка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Новосёлка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Новосёлка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Новосёлка — село в Монастырищенском районе Черкасской области.
Новосёлка — до 1991 г. название села Новокарловка в Пологовском районе Запорожской области.

Гидроним 
 Новосёлка — река в России, протекает в Тверской области, приток Яхромы
 Новосёлка — река в России, протекает в Смоленской области, приток Вязьмы
 Новосёлка — река Сахалинской области.

См. также 
 Великая Новосёлка
 Гагаринская Новосёлка
 Гора-Новосёлка
 Новосёлки